— вид мелких бабочек рода Micropterix, семейства Первичные зубатые моли (Micropterigidae). Впервые описан в 2000 году российскими энтомологами А. Г. Пономаренко и В. Беляевым.

Описание 
Внешне схож с Micropterix aureatella shikotanica (Kozlov, 1988), но отличается рисунком передних крыльев и чёрными чешуйками на голове.

Распространение 
Эндемик России; обитает в Чугуевском районе Приморского края, в таёжных участках в окрестностях села Ясное.

Обнаружен в местах произрастания пихты белокорой, ели аянской и берёзы жёлтой.

Примечания 

Насекомые Евразии
Первичные зубатые моли
Животные, описанные в 2000 году
Эндемики Приморского края